Ternivka ( en ukrainien) est le nom de plusieurs villes, localités et cours d'eau d'Ukraine.

Villes 
 Ternivka (), ville de l'oblast de Dnipropetrovsk

Localités 
 Oblast de Vinnytsia :
 Ternivka (, raïon de Berchad') 
 Ternivka (, raïon de Koziatin) 
 Ternivka (, raïon de Kryjopil) 
 Oblast de Dnipropetrovsk :
 Ternivka (, raïon de Kryvyï Rih) 
 Oblast de Donetsk :
 Ternivka (, raïon de Tel'maniv) 
 Oblast de Jitomir :
 Ternivka (, raïon de Novograd-Volynskyï)
 Oblast de Zaporijia :
 Ternivka (, raïon de Vyl'nia)
 Ternivka (, raïon de Novomykolaïevka)
 Oblast de Kiev :
 Ternivka (, raïon de Kaharlik) 
 Oblast de Kirovohrad :
 Ternivka (, raïon de Novoarkhangel'sk)
 Oblast de Lviv :
 Ternivka (, raïon de Peremychliany) 
Oblast de Louhansk :
 Ternivka (, raïon de Markiv)
 Oblast de Mykolaïv
 Ternivka (, raïon de Bereznehouvate)
 Municipalité de Sébastopol (Crimée) :
 Ternivka (, raïon de Balaklava)
 Oblast de Soumy :
 Ternivka (, raïon de Konotop)
 Oblast de Tcherkassy :
 Ternivka (, raïon de Smila)

Cours d'eau 
 Ternivka, affluent de la Samara

Notes et références